EFHR steht für:
 European Foundation of Human Rights

EF-HR steht für:
 Fundstätte EF-HR, nach Ernest Fuchs (Vivian Fuchs) und Hans Reck benannte Fundstätte am Nordende der Olduvai-Schlucht

Abkürzung